Die Jennings Bet World Seniors Darts Championship 2022 war die erste Austragung der von Modus Darts und Snooker Legends ausgetragenen Senioren-Weltmeisterschaft. Sie ist Teil der World Seniors Darts Tour 2021/22 und wurde vom 3. bis zum 6. Februar 2022 in der Circus Tavern in Purfleet, dem ehemaligen Austragungsort der PDC World Darts Championship ausgetragen.

Erster Senioren-Weltmeister wurde der 54-jährige Schotte Robert Thornton, welcher Martin Adams aus England mit 5:1 in Sätzen besiegen konnte.

Ereignisse im Vorfeld 
Am 3. April 2021 verkündete der 16-fache Weltmeister Phil Taylor über Twitter, dass er zur ersten Austragung der World Seniors Darts Championship eingeladen wurde. Ebenfalls wurde ein erstes Preisgeld von £ 25.000 für den ersten Preis bekanntgegeben und mehrere weitere Spieler verkündeten ihr Interesse.

Infolgedessen wurden nach und nach immer mehr Teilnehmer bestätigt. Am 24. April 2021 wurde schließlich bekanntgegeben, dass insgesamt 24 Spieler an dem Turnier teilnehmen sollen. 22 davon werden offiziell eingeladen, während zwei weitere sich über ein Qualifikationsturnier im November 2021 zur World Championship spielen sollten. Als Schirmherr bzw. Schirmherrin wurden Bobby George und Francis Hoenselaar genannt. Am 17. Mai 2021 wechselte auch Dennis Priestley vom Teilnehmerstatus in die Schirmherrschaft.

Am 18. Mai 2021 wurde die Circus Tavern in Purfleet als offizieller Austragungsort bekanntgegeben. Am 1. Juni 2021 begann dann der Ticketverkauf für Zuschauer. Tickets kosteten dabei zwischen £ 25 und £ 50 bzw. £ 90 für VIP-Tickets.

Am 13. und 14. November 2021 wurden die beiden Qualifikationsturniere im Crucible Snooker Club in Reading ausgetragen. Teilnehmen durften alle Personen über 50 Jahren, welche zu diesem Zeitpunkt keine PDC Tour Card besaßen. Insgesamt nahmen 111 Spieler teil, unter denen sich Richie Howson und Kevin Burness durchsetzten.

Am 18. Januar 2022 wurde die Auslosung und die Terminierungen der einzelnen Spiele bekanntgegeben.

Modus 
Der Spielmodus wurde am 28. Mai 2021 von Jason Francis, dem Chairman von Snooker Legends, bekanntgegeben. Das Turnier wurde im K.-o.-System und in sets ausgetragen. Um ein set zu gewinnen, musste ein Spieler drei legs für sich entscheiden. In den ersten drei Runden wurde dabei im Modus Best of 5 sets gespielt. Die Halbfinale wurden im Modus Best of 7 sets gespielt. Der Modus für das Finale wurde kurz vor dem Ende des Turniers noch einmal auf Best of 9 sets.

Acht Spieler starteten dabei in der zweiten Runde, während die Restlichen die erste Runde durchlaufen mussten.

Teilnehmer 
Folgende Spieler nahmen an der ersten World Seniors Darts Championship 2022 teil. Das angegebene Alter entspricht dem Alter des Spielers zum Turnierbeginn in Jahren. Richie Howson und Kevin Burness (nachrückend Dave Prins) qualifizierten sich als Tagessieger der beiden Qualifikationsturniere im The Crucible Club in Reading am 13. und 14. November 2021. Alle anderen Spieler wurden eingeladen.

Ursprünglich hätte auch Andy Fordham an der World Seniors Darts Championship teilnehmen sollen. Fordham verstarb jedoch am 15. Juli 2021.

Tony David entschied sich aufgrund einer Operation gegen eine Teilnahme.

Dennis Priestley zog seine Teilnahme aufgrund einer Knie-Operation zurück. Stattdessen übernahm er mit die Schirmherrschaft für das Turnier.

Ted Hankey zog ebenfalls aus nicht bekannten Gründen seine Teilnahme zurück.

Da Richie Burnett und Kevin Burness bei der PDC Qualifying School im Januar 2022 eine Tour Card gewannen, durften sie nicht mehr an der Seniors-WM teilnehmen.

Setzliste

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich laut der WSDT Money List wiefolgt:

Spielplan 
Alle Spiele wurden auf einer Bühne ausgetragen. Pro Tag wurde dabei in einer Mittags- und einer Abendsession gespielt, lediglich am Donnerstag gab es nur eine Abendsession. Die genauen Startzeiten einer Partie waren abhängig vom Verlauf der vorherigen Partie.

Ergebnisse

Statistiken

Teilnehmer pro Land und Runde

Top Averages 
Die Tabelle nennt alle Spieler, die die zehn besten Averages in einem Match im Turnierverlauf hatten. Bei mehrfach vertretenen Spielern wird dies durch die Zahl in Klammern angegeben.

Übertragungen 
International wurde das Turnier in einem kostenpflichtigen Livestream der Live-on-Demand-Plattform 247 TV übertragen. Folgende Fernsehsender und Streamingdienste übertrugen das Turnier:

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

Dartveranstaltung 2022
Dartwettbewerb in Purfleet